Живи спокойно, страна! — восемнадцатый номерной альбом певицы Аллы Пугачёвой. Вышел в конце 2003 года, а годом позже был переиздан под названием «Золотая Серия. Алла Пугачёва».

Об альбоме 
В альбом вошли песни текущего репертуара певицы; большинство из них, однако, издавались ранее. Так, некоторые композиции выходили на сплит-альбоме Аллы Пугачёвой и певицы Любаши «А был ли мальчик?» (2002), некоторые — на альбоме «Речной трамвайчик» (2001), а песня «Every night and every day» вообще представлена версией 1985 года, которая издавалась на альбомах «Watch Out» (1985) и «Алла Пугачёва в Стокгольме» (1985). Тем не менее, «Живи спокойно, страна!» является шестнадцатым сольным номерным альбомом певицы.

Диск издавался в двух вариантах: обычный CD-бокс; подарочное двухдисковое издание (на втором диске — видеоклипы на песни «Будь или не будь» и «Водяные да лешие»).

Синглы 
В преддверии выхода альбома был издан сплит-сингл Аллы Пугачёвой и Максима Галкина — «Это любовь» (2002), на котором были представлены три совместные песни: «Будь или не будь», «Это любовь» и «Холодно», впоследствии вошедшие в альбом.

Список композиций

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы 2003 года
Альбомы Аллы Пугачёвой